Plaats in Indonesië
 Winduhaji (Kuningan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuningan in de provincie West-Java
 Winduhaji (Sedong), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java